Криминале може да се отнася за:
 вид роман или разказ в криминалната литература;
 филм от детективския жанр кино, представящ разследване на престъпления, или сюжети, свързан с извършвани престъпления, загадки, издирвания и др.
 „Криминале“ (1994) – филм на Куентин Тарантино;
 „Криминале“ (1994) – роман на Чарлз Буковски;
 „Криминале“ (2005) – роман на Александър Томов.